Az Amenemhat vagy Amenemhet (ỉmn-m-ḥ3.t, „Amon az élen”) ókori egyiptomi név, különösen a Középbirodalom idején népszerű, amikor több fáraó neve. Híres viselői:

Fáraók
 I. Amenemhat fáraó (XII. dinasztia)
 II. Amenemhat fáraó (XII. dinasztia)
 III. Amenemhat fáraó (XII. dinasztia)
 IV. Amenemhat fáraó (XII. dinasztia)
 Amenemhat Szonbef (XIII. dinasztia)
 V. Amenemhat fáraó (XIII. dinasztia)
 VI. Amenemhat fáraó (XIII. dinasztia)
 VII. Amenemhat fáraó (XIII. dinasztia)

Hercegek
 Amenemhatankh herceg, II. Amenemhat fia (XII. dinasztia)
 Amenemhat herceg, a XVIII. dinasztia elején élhetett; múmiáját a TT280 sírtól északra találták a sziklák közt. Feltételezhetően a közeli MMA 1021 sír tulajdonosa.
 Amenemhat herceg, III. Thotmesz legidősebb fia (XVIII. dinasztia)
 Amenemhat herceg, IV. Thotmesz legidősebb fia (XVIII. dinasztia)

Hivatalnokok
 Amenemhat vezír, valószínűleg azonos a későbbi I. Amenemhat fáraóval
 Amenemhatankh vezír (XII. dinasztia)
 Amenemhat, a felső-egyiptomi 16. nomosz kormányzója (XII. dinasztia)
 Amenemhat, Teh-khet főnöke: núbiai helyi kormányzó Hatsepszut és III. Thotmesz alatt (XVIII. dinasztia)
 Amenemhat, Ámon főpapja II. Amenhotep alatt (XVIII. dinasztia)

Egyéb
 5010 Amenemhêt: 1960-ban felfedezett aszteroida.

Források

Ókori egyiptomi nevek